Isaksen ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Marie Hætta Isaksen (* 1998), norwegisch-samische Sängerin
 Finn T. Isaksen (1924–1987), norwegischer Politiker (Senterpartiet) und Manager
 Gustav Isaksen (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Ingvild Isaksen (* 1989), norwegische Fußballspielerin
 Jógvan Isaksen (* 1950), färöischer Schriftsteller
 Kiista P. Isaksen (* 1972), grönländische Politikerin (Siumut)
 Kista Isaksen, grönländische Handballspielerin und Kommunalpolitikerin
 Kjersti Isaksen (* 1986), norwegische Biathletin
 Lassin Isaksen (* 1961), färöischer Fußballschiedsrichter
 Lone Isaksen (1941–2010), dänisch-amerikanische Balletttänzerin
 Magnar Isaksen (1910–1979), norwegischer Fußballspieler
 Torbjørn Røe Isaksen (* 1978), norwegischer Politiker

sowie der Name folgender fiktiver Personen:
 Cato Isaksen, fiktive Figur aus der Kriminalromanreihe von Unni Lindell sowie der norwegischen Fernsehreihe „Kommissar Isaksen“

Siehe auch:
 Isaksson
 Isakson